Кубок Йохана Кройфа 2002 года () — 13-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2001/02 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 2001/2002 «Аякс». Встреча состоялась 11 августа в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Ajax deelt een gevoelige tik uit aan PSV. Leidsch Dagblad, 12 augustus 2002, pagina 13
 Ajax boekt psychologische zege. Provinciale Zeeuwse Courant, 12 augustus 2002, pagina 13

2002
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2002 году
События 11 августа
Август 2002 года
Спортивные соревнования в Амстердаме